Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1930 werd op 8 en 9 februari in het Frogner Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was de afwezige Clas Thunberg, die in het Frogner Stadion in Oslo wereldkampioen was geworden. Michael Staksrud won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1930
Langebaanschaatsen in 1930
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1930